Марьина Роща - названия станций метро:
* «Марьина Роща» — станция Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.
 «Марьина Роща» — станция Большой кольцевой линии Московского метрополитена.